Oakvale steht für: 

 Oakvale (Missouri), Ort im Jefferson County, Missouri, USA 
 Oakvale (New York), Ort im St. Lawrence County, New York, USA 
 Oakvale (West Virginia), Stadt im Mercer County, West Virginia, USA